Wielkoszlemowy turniej tenisowy Wimbledon w 1881 rozegrano w dniach 2 – 13 lipca Turniej wygrał William Renshaw pokonując Richarda Richardsona 6:4, 6:2, 6:3. W Challenge Round pokonał obrońcę tytułu Johna Hartleya w ciągu 37 minut 6:0, 6:1, 6:1.

Turniej Mężczyzn

All Comers Final eight

Mecz o drugie miejsce

Challenge Round

Turniej deblowy mężczyzn 
Turniej został rozegrany w Oxfordzie w dniach 11-13 maja. W 1881 roku zmieniono zasadę na taką jaka obowiązywała od początku w Wimbledonie, czyli lepszy z 5 setów, a nie jak było to do tej pory z 7.. Nie jest on zaliczany jako oficjalny turniej Wimbledonu.

Przypisy 

1881 w tenisie ziemnym
1881 w Wielkiej Brytanii
Wimbledon według lat